Der Begriff Funkenmühle bezeichnet
 einen Gemeindeteil des Ortsteils Lindenbrück der Stadt Zossen im Landkreis Teltow-Fläming; siehe Funkenmühle (Zossen)
 einen Ortsteil der Stadt Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis; siehe Funkenmühle (Nastätten)
 einen Wohnplatz des Ortsteils Naundorf der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf im Landkreis Mittelsachsen.